

Прізвище 
 Майк Коммодор ( 1979) — канадський хокеїст.

Інше 
 Commodore International — американська компанія, що випускала персональні комп'ютери.
 Holden Commodore — легковий автомобіль австралійської компанії Holden, який випускається з 1978 року
 Hudson Commodore — автомобіль представницького класу, що випускався американською компанією Hudson з 1941 по 1952 рр.
 Opel Commodore — легковий автомобіль компанії Opel, що випускався з 1967 по 1982 рр.
 Commodores — американський фанк-соул гурт, у якому виступав Лайонел Річі.
 Commodores — прізвисько студентських команд Університету Вандербільта.

Див. також 
 Коммодор (звання) — військове звання в Україні, еквівалент звання бригадного генерала. (з 2020 року)
 Комодор — військове звання у Британії, США та Нідерландах.
 Капітан-командор — чин на російському військовому флоті в XVIII ст.
 Командор
 Комендор — матрос-артилерист.